«The Jordanaires» () — американская вокальная группа, появившаяся в 1948 году в Спрингфилде, штат Миссури. В оригинальный состав группы входили: Боб Хаббард, Билл Мэттьюс, Монти Мэттьюс и Кулли Холт. С начала 1950-х годов состав группы неоднократно менялся. «The Jordanaires» исполнили более 100 песен, аккомпанируя Элвису Пресли, также исполняя музыку для кинолент, в которых снимался певец. Группа совершала концертные турне по всему миру, исполняя песни из альбомов, записанных ими самостоятельно. «The Jordanaires» были также удостоены премии «Грэмми». Читатели таких музыкальных журналов как «Record Mirror» и «New Musical Express» в течение восьми лет называли «The Jordanaires» одной из лучших вокальных групп в мире, включив её в десятку избранных.

Более 40 лет «The Jordanaires» оставались одной из самых востребованных бэк-вокальных групп кантри-музыки. Группа сотрудничала с такими признанными звёздами, как Джим Ривес, Пэтси Клайн, Джордж Джонс и Элвис Пресли. Состав группы изменялся с начала 1950-х годов вплоть до конца 1990-х. К 1954 году «The Jordanaires» стали бэк-вокалистами Элтона Бритта, Реда Фулли и Джимми Уокели. В том же году музыканты приняли участие в телешоу Эдди Арнольда, где исполнили одну из известных госпел-песен. Однако, заметного успеха после выступления не имели. Слава пришла к ним лишь после того, как давний поклонник группы, Элвис Пресли не предложил музыкантам сотрудничество в случае заключения им контракта с лейблом «RCA Records». Когда Элвис стал звездой, он сдержал обещание, оставив «The Jordanaires» своими бэк-вокалистами. Их сотрудничество продолжалось до 1970 года. Квартет принял участие в съёмках большинства музыкальных фильмов с участием Пресли, а также в записи всех госпел-альбомов музыканта. Помимо плодотворной бэк-вокальной работы с Элвисом Пресли, «The Jordanaires» также оказали большое влияние на развитие кантри-музыки. Именно они являются основателями нашвильской системы записи аккордов, которая широко используется и сегодня. Они также повлияли на создание коммерческого музыкального рынка Нашвилла, способствовав продвижению таких певцов, как Дженни Фрик и Джуди Родмэн.

История группы 
Группа образовалась в 1948 году в Спрингфилде, штат Миссури, и в её оригинальный состав входили: Билл Мэттьюс (первый тенор), Боб Хуббард (второй тенор/лидер), брат Билла — Монти Мэттьюс (баритон), Кулли Холт (бас) и пианист Боб Мони. Спустя три года Мони был заменён Гордоном Стокером. В этом составе группа работала до 1952 года. Дебют группы состоялся в 1949 году вовремя их выступления в программе «Grand Ole Opry». С уходом Боба Хуббарда в 1953, в состав группы вошёл новый участник — Хойт Хоккинс. Позже в том же году Билл Мэттьюс покинул группу. Хоккинс стал баритоном и её новым лидером. Тогда же к группе присоединился Нил Мэттьюс (младший). Дон Брюс стал первым тенором, однако, покинул группу уже в следующем году. Группа больше не была трио и стала квартетом, когда в её состав вернулся Гордон Стокер, ставший первым тенором.

Очередные изменения в составе группы произошли в 1954 году после ухода Кулли Холта. Кулли был заменён новым басом — Хью Джарреттом. Джаррет оставался в группе вплоть до 1958 года до того момента пока не был заменён Реем Уолкером. Тогда в состав группы входили: Гордон Стокер (первый тенор и менеджер), Нил Мэттьюс младший (второй тенор/лидер), Хойт Хоккинс (баритон) и Рей Уолкер (бас). В этом составе группа проработала с середины 60-х до 70-х.

Следующее изменение в составе группы произошло в 1982 году после смерти Хойта Хоккинса. Замену ему составил Дуэйн Вест, ранее известный как бэк-вокалист группы Сонни Джеймса — «The Southern Gentlemen». Состав не изменялся в течение следующих двадцати лет. В 1999 году Дуанн был вынужден покинуть группу по причине болезни (умер в 2002). Вскоре его заменил Луи Нанли.

В 2003 скончался Нил Мэттьюс. Новым лидером группы стал Кёртис Юнг.

Хью Джарретт умер в возрасте 78 лет 31 мая 2008 года от ран, полученных в результате автокатастрофы, произошедшей в марте того же года.

Сотрудничество с Элвисом Пресли 
«The Jordanaires» были знакомы с Пресли с 1956 года. Их знакомство состоялось, частично благодаря Хэнку Уильмсу (артист «Grand Ole Opry»). Уильямс рассказал «The Jordanaires» о молодом исполнителе, имеющем способность «разрывать сцену» вовремя своих выступлений на кантри-шоу. Сам Пресли отдавал большое предпочтение музыкальным квартетам, исполнявшим госпел, и «The Jordanaires» были одной из его любимых групп. Он слушал их выступления каждую субботнюю ночь в программе «Grand Ole Opry». Музыка «The Jordanaires» отличалась нетипичной для групп того времени энергичностью, в ней также чувствовалась влияние негритянской музыки, что отвечало музыкальным вкусам Элвиса. «Мы были первым белым квартетом, исполнявшим негритянские религиозные гимны», — утверждал лидер группы Гордон Стокер. Летом 1956 года было положено начало многолетней и плодотворной работы Элвиса с вокальным квартетом «The Jordanaires». Первые записи с Jordanaires были сделаны 2 июля 1957 года. В тот день был записан суперпопулярный «Hound Dog», его обратная сторона «Don’t Be Cruel» и песня «Any Way You Want Me», попавшая на обратную сторону «баллады всех времён и народов» «Love Me Tender». Сотрудничество Элвиса с этим вокальным квартетом продолжалось до января 1967 года.

Воскресным днём 1955 года «The Jordanaires» выступили на шоу Эдди Арнольда в Мемфисе — «Eddy Arnold Time». Для выступления, группа использовала имя «Gordonaires». Музыканты исполнили госпел-композицию, написанную Томасом Дорси — «Peace In The Valley». После выступления за кулисами их ждал молодой человек, длинноволосый блондин, спокойный и обходительный. Этим человеком был Элвис Пресли, в то время малоизвестный начинающий певец. Было несколько вежливых обменов любезностями, во время которых Пресли сказал: «Если я когда-нибудь заключу контракт с главной компанией, я уверен, что вы, парни — именно те, кто мне нужен». В те годы Пресли записывался на студии «Sun Records».

10 января 1956 года состоялась первая звукозаписывающая сессия Пресли на студии «RCA Records», в которой также приняли участие его постоянные музыканты: Скотти Мур, Билл Блэк и Доминик Фонтана. В тот день были записаны песни «I Got a Woman», «Heartbreak Hotel» и «Money Honey». Верный своему слову, Элвис потребовал от лейбла «RCA Victor» возможности участия «The Jordanaires» в записи. На следующий день тогдашний музыкальный продюсер Пресли, Чет Аткинс, вновь пригласил на звукозаписывающую сессию Гордона Стокера. В этот год «RCA Records» также заключили контракт с другой группой — «The Speer Family». Чет обратился к Гордону с просьбой, чтобы тот спел месте с Беном и Броком Спиром. В тот день были записаны песни «I’m Counting On You» и «I Was The One». Этот случай стал первым в музыкальной карьере Пресли, когда песни записывались с бэк-вокальным сопровождением. К апрелю 1956 года «Heartbreak Hotel» достиг лидирующей позиции в национальных хит-парадах.

Сделав несколько сессий в Нью-Йорке, 14 апреля 1956 Элвис отправился в Нашвилл, где планировал приступить к записи песни — «I Want You, I Need You, I Love You». Гордон был снова приглашён в вокальное трио вместе с Беном и Броком. После сессии Элвис переговорил с Гордоном, сообщив о своём желании сотрудничать с «Jordanaires» (на тот момент не зная, почему не все участники Jordanaires присутствовали на записи). С этого момента «The Jordanaires» принимали участие почти в каждой звукозаписывающей сессии музыканта в течение следующих 14 лет. В то время, как никто из бэк-вокалистов, продюсеров и инженеров не получил признания и известности, «The Jordanaires» завоевали особую любовь публики. Пресли настоял на том, чтобы имена Jordanaires указывались на всех его пластинках, в которых квартет принимал своё непосредственное участие. Достигнутой славы было достаточно для того, чтобы «The Jordanaires» было присвоено звание «Группы года», возникшее в эпоху музыки «The Beatles».

Сотрудничество c другими музыкантами 
«The Jordanaires» сотрудничали со множеством современных музыкальных исполнителей, большинство из которых работают преимущественно в жанре кантри-музыки.

Приняли участие в записи альбомов:

 второго альбома Ринго Старра — «Beaucoups of Blues».
 пятого альбома группы «Ween» — «12 Golden Country Greats», выпущенного в 1996 году.
 третьего альбома Джонни Кэша — «The Fabulous Johnny Cash» (1959), а также альбома 1978 года — «I Would Like To See You Again».

Приняли участие в записи песен:

 В 1997 году исполнили бэк-вокальную партию песни «Who’ll Be The One If Not Me» для небродвейской музыкальной постановки — «Виолетта».
 В 2007 году исполнили бэк-вокальную партию для песни «Save Your Dreams» в исполнении «Shark» (Уайлд Колониалс).
 В 2007 приняли участие в записи песен группы «C.B.O.P»: «Between You & Me» и «Live Like A King», вышедших на альбоме «A Road Less Traveled».
 В 2009 году приняли участие в записи EP-альбома «Today, Tomorrow & Forever» Пита Молинэри, на котором исполнили кавер-версий классических кантри-хитов, среди которых песни «A Satisfied Mind», «Tennessee Waltz» и «Guilty».
 В 2008 году приняли участие в записи песни «The Grascals» — «Did You Forget God Today?».

Сотрудничали:

 с Рики Нельсоном, приняв участие в записи песен «Poor Little Fool», «Lonesome Town», «It’s Late» и др.
 с группой «The Tractors», лидером которой на протяжении многих лет остаётся Стив Рипли.

Награды и премии 
 Премия «Грэмми» в номинации «Лучший южный альбом», «Лучший кантри альбом», «Лучший блюграсс альбом».
 Премия, вручённая Музыкальной ассоциацией Нашвилла.
 Премия, вручённая Национальной Академией искусства звукозаписи и науки.
 Награда от «Grand Ole Opry» за работу в течение 13 лет.
 Специальная награда от «RCA Records» за обширный вклад в записи Элвиса Пресли.
 включены в
 Зал славы госпела в 1998.
 Зал славы кантри в 1998.
 Зал славы МАКСА в 1999.
 Зал славы рокабилли в 2000.
 Зал славы вокальных групп в 2004.
 Зал славы христианской музыки в 2007.
 Зал славы искусств в 2007 и Южные Легенды интертеймент.

Дискография

Альбомы

См. также 
 Кантри
 Госпел
 Элвис Пресли

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 The Jourdanaires на сайте Зала славы вокальных групп
 Зал славы кантри и музей
 «The Jordanaires» на сайте Imdb
 «The Jordanaires» на сайте Lastfm
 «The Jordanaires» на сайте AllMusic

Музыкальные коллективы из Миссури
Квартеты
Христианские музыкальные группы
Госпел-группы
Лауреаты премии «Грэмми»
Исполнители RCA Records
Исполнители рок-н-ролла
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1948 году
Музыкальные коллективы 1940-х годов
Музыкальные коллективы 1950-х годов
Музыкальные коллективы 1960-х годов
Члены Зала славы кантри
Члены Зала славы госпела
Члены Grand Ole Opry
Исполнители RCA Victor
Аккомпанирующие музыкальные коллективы